Славянские гидронимы — это названия водных объектов (рек, ручьев, озер) славянского происхождения. Как правило гидронимы представляют собой самый архаичный пласт топонимов, поскольку они редко подвергаются переименованию.

Так в центральной России славянские гидронимы составляют поздний пласт, который накладывается на балтийские и финские гидронимы. Названия крупных рек славяне обыкновенно заимствовали от местного населения и лишь мелким притокам давали свои имена. Так Ока имеют финское происхождение (ср.  — река, хотя существуют версии и о индоевропейском корне этого слова ср.  — вода), а Гвоздня, Долгуша, Каменка и Песочня славянское.

К славянским гидронимам обыкновенно относятся те названия, которые содержат славянскую лексику и морфологию: Каменка — камень и речной суффикс -ка. Иногда дославянский корень может быть трансформирован в славянском языке Мья — Мойка. Вместе с тем, суффикс -ка характерен для названий эпохи становления Российского государства, тогда как более старые славянские гидронимы отличаются суффиксами -на (Крапивна), и -ица (Белица, Черница).

Есть проблема размежевания архаичных балтийских и славянских гидронимов, так как существует гипотеза о балто-славянском родстве языков. Например, реки Волхов, Ловать, Тосна и Шелонь имеет предпочтительную балтийскую этимологию, хотя их балтийская атрибуция нередко оспаривается.

Исконные славянские гидронимы предположительно расположены на территории славянской прародины, помещаемой на землях современной Польши и Украины, однако и там существует дославянские гидронимы: Днепр, Днестр и Сан имеют фракийскую этимологию. Висле и Дунаю приписывают кельтскую этимологию. Поэтому «польский автохтонизм» нередко оспаривается. К «бесспорно славянским» гидронимам относят Припять и Десна. Также славянские гидронимы фиксируются на Северной Буковине.

Примечания

Литература 
 Агеева P.A. Гидронимия балтского происхождения на территориях псковских и новгородских земель // Этнографические и лингвистические аспекты этнической истории балтских народов. Рига, 1980
 Словник гідронімiв Украіни. Ред. колегія: Непокупний А. П., Стрижак О. С., Цілуйко К. К. Киів, 1979.
 Топоров B.Н., Трубачев О. Н. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. М., 1962.

Ссылки 
 Топонимка

Гидронимы